Die Franken Challenge 2012 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Juni 2012 in Fürth stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 176 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 177 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 173 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Fürth